L'histoire parlementaire anglaise compte plusieurs Actes d'uniformité  (Acts of Uniformity). Tous avaient pour objectif fondamental d'introduire diverses mesures d'orthodoxie religieuse.

Acte d'uniformité peut désigner :
 Acte d'uniformité de 1549, sous Édouard VI ;
 Acte d'uniformité de 1552, également sous Édouard VI ;
 Acte d'uniformité de 1559, sous Élisabeth  ;
 Acte d'uniformité de 1662, sous Charles II.